Коттонвуд (, «тополь»):

Топонимы 
 Коттонвуд — округ в штате Миннесота, США.
 Коттонвуд — город в округе Айдахо, штат Айдахо, США.
 Коттонвуд — город в округе Лайон, штат Миннесота, США.
 Коттонвуд — тауншип в округе Браун, штат Миннесота, США.